Eugene Moore , regista e attore statunitense del cinema muto
 Eugene Moore jr. (1909-1978), giocatore di baseball statunitense
 Eugene Wilbert Moore (n. 1945), cestista statunitense